Провинции (илы) Турции группируются в 7 географических регионов (bölge). Это сделано исключительно для статистических целей и не является административным делением.

Список регионов

Эгейский регион (Ege Bölgesi) 

Регион включает следующие илы (провинции):
 Афьонкарахисар
 Айдын
 Денизли
 Измир
 Кютахья
 Маниса
 Мугла
 Ушак

Черноморский регион (Karadeniz Bölgesi) 

Регион включает следующие илы (провинции):
 Амасья
 Артвин
 Бартын
 Байбурт
 Болу
 Чорум
 Дюздже
 Гиресун
 Гюмюшхане
 Карабюк
 Кастамону
 Орду
 Ризе
 Самсун
 Синоп
 Токат
 Трабзон
 Зонгулдак

Центральная Анатолия (İç Anadolu Bölgesi) 

Регион включает следующие илы (провинции):
 Аксарай
 Анкара
 Чанкыры
 Эскишехир
 Караман
 Кайсери
 Кырыккале
 Кыршехир
 Конья
 Невшехир
 Нигде
 Сивас
 Йозгат

Восточная Анатолия (Doğu Anadolu Bölgesi) 

Регион включает следующие илы (провинции):
 Агры
 Ардахан
 Бингёль
 Битлис
 Элязыг
 Эрзинджан
 Эрзурум
 Хаккяри
 Ыгдыр
 Карс
 Малатья
 Муш
 Тунджели
 Ван

Мраморноморский регион (Marmara Bölgesi) 

Регион включает следующие илы (провинции):
 Балыкесир
 Биледжик
 Бурса
 Чанаккале
 Эдирне
 Стамбул
 Кыркларели
 Коджаели
 Сакарья
 Текирдаг
 Ялова

Средиземноморский регион (Akdeniz Bölgesi) 

Регион включает следующие илы (провинции):
 Адана
 Анталья
 Бурдур
 Хатай
 Ыспарта
 Кахраманмараш
 Мерсин
 Османие

Юго-Восточная Анатолия (Güneydoğu Anadolu Bölgesi) 

Регион включает следующие илы (провинции):
 Адыяман
 Батман
 Диярбакыр
 Газиантеп
 Килис
 Мардин
 Шанлыурфа
 Сиирт
 Ширнак

См. также 
 Административное деление Турции
 Города Турции
 Районы Турции
 Деревни Турции

Примечания